Dickreiter ist der Familienname folgender Personen:

 Lisa-Marie Dickreiter (* 1978), deutsche Schriftstellerin und Drehbuchautorin
 Michael Dickreiter (* 1942), deutscher Musikwissenschaftler und Toningenieur